Myriozoisis spinosa är en korallart som beskrevs av Philip Alderslade 1998. Myriozoisis spinosa ingår i släktet Myriozoisis och familjen Isididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
spinosa